Cneu Domício Calvino (cônsul em 332 a.C.), cônsul romano em 332 a.C..
 Cneu Domício Calvino (cônsul em 283 a.C.), cônsul romano em 283 a.C., filho do anterior.
 Cneu Domício Calvino, cônsul romano em 53 e 40 a.C..

Ver também 
 
Desambiguações de antropônimos